Hirnyzke (ukrainisch ) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Hirnyzke (Snischne), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Donezk, Stadtkreis von Snischne
 Hirnyzke (Pokrow), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Dnipropetrowsk, Stadtkreis von Pokrow
 Hirnyzke (Krywyj Rih), Siedlung in der Oblast Dnipropetrowsk, Stadtkreis von Krywyj Rih